A nyelvhasználat a társadalom tagjai által történő használata a nyelvnek. Az nyelv érvényesítése, megosztása interakcióban. Egyénre jellemző nyelvi stílusok összessége, mely területileg és társadalmilag is tagolható.

Jegyzetek

Források 

Nyelvészet